«Tangled Up» — четвертий студійний альбом британського гурту «Girls Aloud». Випущений у 2007 році.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Girls Aloud
Листопад 2007